Chiesa della Madonna della Misericordia – o cappella gentilizia Bedini, edificio sito a Senigallia
Chiesa della Madonna della Misericordia – edificio sito a Sant'Angelo in Colle, frazione del comune di Montalcino
Chiesa della Madonna della Misericordia – edificio sito a Montelaterone, frazione del comune di Arcidosso
Chiesa della Madonna della Misericordia – o chiesa di Nostra Signora della Misericordia, edificio sito a Massa